Bluffmaster steht für

Bluff Master, indischer Film von Manmohan Desai aus dem Jahr 1963
Bluffmaster (2005), indischer Film von Rohan Sippy aus dem Jahr 2005